DCF steht als Abkürzung für:

 Canefield Airport, einer der beiden Flughäfen des karibischen Inselstaats Dominica nach dem IATA-Code
 DCF (Rufzeichen), das Rufzeichen einiger von der Deutschen Telekom AG im Langwellenbereich betriebener Sender
 Dénomination commune française, französische Schreibweise von Arzneimittelnamen meist mit Bezug zu den International Nonproprietary Names
 Design rule for Camera File system, ein standardisiertes Format zur Speicherung von Fotos durch Digitalkameras 
 Deutsche Celluloid-Fabrik, ein ehemaliges Chemieunternehmen in Eilenburg, siehe Eilenburger Chemiewerk
 Deutsches Christliches Fernsehen
 Device Configuration File, ein Format zur Beschreibung von Geräten des Controller Area Networks
 Discounted Cash-Flow, ein Wertermittlungsverfahren
 Dispersion Compensating Fiber, spezielles Glasfaserkabel zur Kompensation der chromatischen Dispersion von Standardfasern
 Distributed Coordination Function, Mechanismus zur Zugriffskontrolle im WLAN
 Document Composition Facility, Dokumentverarbeitungsprogramm von IBM
 Dose conversion factor, zu deutsch Dosiskonversionsfaktor, ein Umrechnungsfaktor von radioaktiver Aktivität in Äquivalenzdosis
 DRM Content Format, ein Format für Musikdateien, das DRM-Angaben unterstützt
 Department of Children and Families, US-Ämter auf der Bundesstaats-Ebene, vergleichbar mit dem deutschen Jugendamt.

Siehe auch:
 DCF77

DCF